Zierbena är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Bizkaia och regionen Baskien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Zierbena ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Zierbena är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den platt. Havet är nära Zierbena norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Zierbena.  Närmaste större samhälle är Bilbao,  km sydost om Zierbena. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Baskien